Mistrzostwa Malty w piłce nożnej (malt. Il-Kampjonat ta 'Malta fuq il-futbol) – rozgrywki piłkarskie, prowadzone cyklicznie - corocznie lub co sezonowo (na przełomie dwóch lat kalendarzowych) - mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej drużyny na Malcie.

Historia 
Mistrzostwa Malty w piłce nożnej rozgrywane są od 1909 roku. Obecnie rozgrywki odbywają się w wielopoziomowych ligach: Il-Premier League Malti, L-Ewwel Diviżjoni Maltija, It-Tieni Diviżjoni Maltija oraz niższych klasach regionalnych.

W 1890 roku w Cospicua powstał pierwszy maltański klub piłkarski Saint George’s FC. Po założeniu maltańskiej federacji piłkarskiej – MFA w 1900 roku, rozpoczął się proces zorganizowania pierwszych oficjalnych Mistrzostw Malty w sezonie 1909/10.

W sezonie 1909/10 po raz pierwszy wystartowały rozgrywki w Civilian Football League, w której 5 drużyn walczyły systemem ligowym o tytuł mistrza kraju. Potem liga otrzymała nazwę First Division.

Rozgrywki zawodowej Il-Premier League Malti zainaugurowano w sezonie 1980/81.

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii Mistrzostw Malty na podium oficjalnie stawało w sumie 20 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Sliema Wanderers, który zdobył 26 tytułów mistrzowskich.

Stan po sezonie 2020/2021.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan po sezonie 2020/21.

Uczestnicy 
Są 46 zespołów, które wzięli udział w 103 sezonach Mistrzostw Malty, które były prowadzone od 1909/10 aż do sezonu 2017/18 łącznie. Żaden z zespołów nie był zawsze obecny w każdej edycji.

Pogrubione zespoły biorące udział w sezonie 2017/18.

 101 razy: Sliema Wanderers FC
 95 razy: Valletta FC
 93 razy: Floriana FC
 79 razy: Ħamrun Spartans FC
 78 razy: Hibernians FC
 53 razy: Birkirkara FC
 45 razy: Saint George’s FC
 28 razy: Rabat Ajax FC
 22 razy: Marsa FC
 21 razy: Msida Saint-Joseph FC
 18 razy: Naxxar Lions FC
 16 razy: Zurrieq FC
 15 razy: Qormi FC
 14 razy: Pietà Hotspurs FC
 13 razy: Tarxien Rainbows FC
 12 razy: Vittoriosa Stars FC
 11 razy: Gżira United FC, Mosta FC, Sliema Rangers FC
 10 razy: Żebbuġ Rangers FC
 9 razy: Marsaxlokk FC, Melita FC, St. Patrick FC
 8 razy: Balzan F.C.
 6 razy: Senglea Athletic FC, St. Andrews FC
 5 razy: Cottonera FC, Mqabba FC
 4 razy: Lija Athletic FC
 3 razy: Luqa St. Andrew’s FC, Paola United FC, Valletta Rovers FC
 2 razy: Pembroke Athleta FC, St. Joseph's United FC, Xghajra Tornadoes FC
 1 raz: Army Service Corps FC, Boys Empire League FC, Curmi United FC, Dingli Swallows FC, Dockyard Police FC, Ghaxaq FC, Gozo FC, King’s Own Malta Regiment FC, Malta Police FC, Malta University FC, Mellieha FC

Zobacz też 
 Tabela wszech czasów mistrzostw Malty w piłce nożnej
 Maltese Premier League
 Puchar Malty

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Maltese Premier League 
 
 Tabele ligowe w bazie League321 
 Oficjalna strona MFA 
 Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Malcie